Бору-Юрях () — топоним в России якутского происхождения.

 Бору-Юрях — река, левый приток р. Вилюй, координаты 62°29'	115°44’.
 Бору-Юрях — река, правый приток р. Кюлюпчу, координаты 60°41'	131°27’.
 Бору-Юрях — река, левый приток р. Чына, координаты 61°47'	123°49’.

Примечания